Michele Tardioli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Tardioli – attore italiano